Banks kan syfta på,

Agent Cody Banks – en amerikansk långfilm från 2003 i regi av Harald Zwart
Kommissarie Banks – ett brittiskt kriminaldrama från 2010
 Saving Mr. Banks – en amerikansk historisk dramafilm från 2013 regisserad av John Lee Hancock
The Tyra Banks Show – amerikansk talkshow
 Banks (auktor) – en auktorsförkortning inom biologin

Personer
Banks (artist) (född 1988) en amerikansk sångerska och låtskrivare
 Banks (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi
Banks, Lancashire – en ort i Lancashire, England
Banksön – en ö i Northwest Territories
Banks Islands – ögrupp i norra Vanuatu i Melanesien
Banks County – county i delstaten Georgia i USA
Agnes Banks – en förort till Sydney i Australien
 Banks Island (olika betydelser) – flera

Se även 
 Bank – flera